Brask est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1459-1520), écrivaine et traductrice suédoise
 (1464-1538), évêque catholique suédois
 (née en 1990), chanteuse pop finlandaise

Homonymie de patronyme